Добрените () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Дряново. Население составляет 2 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Царева-Ливада, в состав которого входит Добрените, должность кмета (старосты) исполняет Мария Христова Иванова (коалиция в составе 3 партий: Болгарская социалистическая партия (БСП), Болгарская социал-демократия (БСД) и Земледельческий союз Александра Стамболийского (ЗСАС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Дряново — Иван Илиев Николов (независимый) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Габровской области